Флешбек — психологічне явище, при якому у людини виникають раптові, зазвичай сильні, повторні переживання минулого досвіду або його елементів.
 Флешбек — в кінематографії означає відхилення від оповідання в минуле; сюжетна лінія переривається, і глядач спостерігає дії, які відбувалися раніше.
 Флешбек — канадський драматичний трилер 2020 року.